OAM steht für:

 Object access method
 Oberamtsmeister, Amtsbezeichnung eines Beamten im einfachen Dienst
 Operation, Administration and Maintenance
 Medal of the Order of Australia, siehe Order of Australia
 Ostasienmission
 OpenAerialMap, ein Projekt zur Sammlung freier Luftaufnahmen
  Ordo Antonianorum Maronitarum, ein  Ordenskürzel
 OstalbMobil, ein Verkehrsverbund in Baden-Württemberg
 Österreichisch-Alpine Montangesellschaft

OAM